El término pendiente hace referencia a varios artículos:

Ciencias
 en matemática, pendiente, inclinación de la tangente en un punto;
 en geografía, pendiente, inclinación del terreno;

Botánica
 el nombre común de la planta Briza maxima;
 el nombre común de la planta Heliotropium europaeum;

Vestimenta
 pendiente, zarcillo o arete que sirve de adorno.

Enlaces externos